Рух, Ruch — многозначное слово:
 Рух м. — общая тревога, беспокойство, движенье, когда народ сильно о чем заговорит или зашевелится.

Мифология 
 Рух — дух в исламе.
 Рух — мифологическое существо, представляемое в виде огромной птицы.

Гидроним 
 Рух — озеро в Карелии.

Политика 
 Рух (южнорус.,  и )
 Рух — украинская политическая партия.
 Рух новых сил — украинская политическая партия, лидером которой является Михаил Саакашвили.
 За свободу (движение) () — объединение белорусских демократических сил, а также граждан Белоруссии для совместной защиты и реализации гражданских, социальных, культурных и других прав.
 Беларускі Народны Рух
 Ruch (Рух) — польская антикоммунистическая подпольная организация 1960-х годов.

Спорт 
 «Рух» — название футбольных клубов:
 «Рух» — футбольный клуб из города Хожув.
 «Рух» — футбольный клуб из города Радзёнкув.
 «Рух» — футбольный клуб из города Высоке-Мазовецке.
 «Рух» — футбольный клуб из города Львова.
 «Рух» — футбольный клуб из города Брест.
 «Рух» — исторический (1942—1943) футбольный клуб в городе Киев в годы германской оккупации (тренер Георгий Дмитриевич Швецов).
 «Рух» — футбольный стадион в городе Ивано-Франковске.

Фамилия 
 Рух, Игорь (род. 1951) — российский актёр.

Примечания